Ian McKeever ist der Name folgender Personen

* Ian McKeever (Künstler) (* 1946), britischer Maler und Essayist
 Ian McKeever (Bergsteiger) (1970–2013), irischer Bergsteiger